Хірургія — галузь медицини, яка вивчає патологічні стани та хвороби, що лікуються за допомогою оперативного (хірургічного) методу.
 «Хірургія» — оповідання Антона Чехова, вперше опубліковане 1884 року.
 «Хірургія» — радянська короткометражна чорно-біла комедія 1939 року.